„Pamiętnik Warszawski” – czasopismo wydawane w latach 1809-1810
 „Pamiętnik Warszawski” – czasopismo wydawane w latach 1815-1823
 „Pamiętnik Warszawski” – czasopismo wydawane w latach 1929-1931